Patin bezeichnet:

 Taufpatin (siehe Pate), ein Ehrenamt in christlichen Kirchen
 Compagnie Électrique O. Patin, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Die Patin – Kein Weg zurück, dreiteiliger Fernsehfilm

Patin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Patin (1633–1693), französischer Arzt und Numismatiker
 Guy Patin (1601–1672), französischer Mediziner und Schriftsteller
 Henri Patin (1793–1876), französischer Altphilologe und Schriftsteller
 Marc Patin (1919–1944), französischer Schriftsteller
 Mathias Patin (* 1974), französischer Basketballspieler
 Maurice Patin (1895–1962), französischer Jurist
 Wilhelm August Patin (1876–?), katholischer Theologe und als SS-Obersturmbannführer Abteilungsleiter Politischer Katholizismus beim SD

Siehe auch:

 Pattin